.

Varianti
Femminili: حسنية (Husniya)

Varianti in altre lingue
Turco
Maschili: Hüsnü
Femminili: Hüsniye

Origine e diffusione
Deriva dal termine arabo حسن (husn, "bellezza", "eccellenza"), e vuol dire "che possiede bellezza". È quindi analogo per significato ai nomi Aglaia, Shri, Indira, Jamal e Aoife.

Onomastico
È un nome adespota, in quanto non esistono santi chiamate così. L'onomastico si festeggia dunque il 1º novembre, giorno di Ognissanti.

Persone

Husni al-Za'im, generale e politico siriano

Varianti

Hosny Abd Rabo, calciatore egiziano
Hosni Mubarak, politico e generale egiziano
Hüsnü Özkara, calciatore e allenatore di calcio turco
 Hüsnüşah Hatun, concubina del sultano ottomano Bayezid II

Note

Bibliografia

Prenomi di origine semitica